

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Antoine Schnapper, (1933-2004) est un historien d'art français ;
 Dominique Schnapper, (1934- ), est une sociologue et politologue française.

Homonymie
Homonymie de patronyme